Яков Шмидт:
 Шмидт, Яков Иванович (1779—1847) — учёный-востоковед, переводчик, монголист и тибетолог, буддолог.
 Шмидт, Яков Павлович (1897—1937) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Шмидт, Яков Яковлевич (1809—1891) — русский медик.